Сакав — название исчезнувших населённых пунктов в Крыму:

 Сакав — прежнее название исчезнувшего села Заячье в Бахчисарайском районе. 
 Сакав — прежнее название исчезнувшего села Морозово в Черноморском районе.